D'Almeida kan som auktorsförkortning betyda:

 Jose Mario d'Almeida
 Romualdo Ferreira D'Almeida

Robotskapade auktorsförkortningar